Тайрона:

 Тайрона — древняя культура, существовала на территории современного региона Сьерра-Невада-де-Санта-Марта в Колумбии. 
 Тайрона — национальный природный парк Колумбии.